Segurilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Segurilla (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Segurilla (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar